Tanaina steht für:
 Tanaina (Alaska), eine Ortschaft in Alaska
 Tanaina Peak, einen Berg in Alaska
 Tanaina-Gletscher, einen Gletscher in Alaska
 Tanaina (Volk), eine Gruppe der Ureinwohner Alaskas (auch Dena’ina geschrieben)
 Tanaina (Sprache), eine Sprache der Ureinwohner Alaskas (auch Dena’ina geschrieben)